Völkermord-Gedenktag bezeichnet folgende Feier- bzw. Gedenktage:

 Völkermord-Gedenktag (Armenien) (24. April), Feiertag in Armenien
 Völkermord-Gedenktag (Bangladesch) (25. März), Feiertag in Bangladesch
 Völkermord-Gedenktag (Griechenland) (19. Mai), Gedenktag in Griechenland
 Völkermord-Gedenktag (Kambodscha) (20. Mai), Gedenktag in Kambodscha
 Völkermord-Gedenktag (Namibia) (28. Mai), in Einführung befindlicher Feiertag in Namibia; siehe Feiertage in Namibia
 International Gedenktag für den Völkermord in Ruanda von 1994 (7. April 2004), von der UNO begangener einmaliger Gedenktag
 United Nations International Day of Commemoration and Dignity of the Victims of the Crime of Genocide and of the Prevention of this Crime (9. Dezember), von der UNO ausgerufener Gedenktag für die Opfer von Völkermorden und der Prävention dieses Verbrechens
 Holodomor-Gedenktag (4. Samstag im November), Feiertag in der Ukraine